Oliver Grün (* 13. Februar 1969 in Mülheim an der Ruhr) ist ein deutscher Ingenieur und Unternehmer. Er ist Gründer und CEO der GRÜN Software Group GmbH in Aachen und Präsident des Bundesverband IT-Mittelstand. Seit 2015 ist er ferner Präsident der European DIGITAL SME Alliance a.i.s.b.l. in Brüssel. Grün ist Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Leben 
An der RWTH Aachen erwarb er 2001 ein Diplom in Ingenieurwissenschaften, dem 2005 an der Comenius-Universität Bratislava die Promotion zum Doktor der Philosophie im Bereich Wirtschaftsinformatik und 2013 die Zweitpromotion zum Doktor der Philosophie mit Berechtigung zur Dozentur folgte.

Bereits mit Beginn seines Studiums gründete Oliver Grün 1989 eine Software-Firma, die heutige GRÜN Software Group. Die Unternehmensgruppe mit rund 270 Mitarbeitern und Standorten in Aachen, Bratislava, Berlin, Bremen, Wien ist spezialisiert auf die Herstellung von Branchensoftware, unter anderem für Mitgliedsorganisationen, Non-Profit-Organisationen, Bildungsanbieter und Zeitwirtschaft.

Als Vorstandsvorsitzender und Präsident gestaltete Oliver Grün die Entwicklung des Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi) seit 2010 maßgeblich mit. Der mittelständische IT-Unternehmer vertritt die von der IT-Industrie abweichenden Belange des Mittelstandes.

Bei der zuletzt 2011 von der Computerwoche veröffentlichten Liste der 100 wichtigsten deutschen IT-Persönlichkeiten rangierte Oliver Grün auf Platz 68. Die Redaktion des Magazins Politik & Kommunikation setzte Oliver Grün in 2016 auf die Liste der rund 100 wichtigsten Akteure der Digitalisierung in Deutschland.

Oliver Grün ist Mitglied der Plattform “Digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten” zur Gestaltung des Digital-Gipfels der Bundesregierung. Seit 2013 ist Oliver Grün Kern-Mitglied des IT-Beirates „Junge digitale Wirtschaft“ der Bundesregierung, angesiedelt im Bundeswirtschaftsministerium. Ferner ist er seit Januar 2017 Mitglied des Beirates Digitale Wirtschaft der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2014 Mitglied des Bundeswirtschaftssenats des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft. Seit 2019 ist er Mitglied im Steuerkreis der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft des BMWi.

2016 gründete er den digitalHUB Aachen e.V., dessen Vorstandsvorsitzender er bis heute ist. 2017 wurde Oliver Grün von der Europäischen Kommission in das Governing Board der Digital Skills and Jobs Coalition berufen.

Grün ist wohnhaft in einem belgischen Ort bei Aachen, verheiratet und Vater dreier Kinder.

Weitere Aktivitäten und Ehrenämter 
 Mitglied des Beirates für Wirtschaft der Gesellschaft für Informatik (GI), Bonn (seit 2016)
 Mitglied im Senat der Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e.V. (seit 2015)
 Mitglied des Bundeswirtschaftssenats des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Berlin (seit 2014)
 Jurymitglied zur Ausschreibung des “Deutschen Internet-Instituts” für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Berlin (2016–2017)
 Gründungsaktionär und Beirat der gemeinnützigen gut.org gAG, Betreiberin der Internet-Spendenplattform betterplace.org (seit 2009)
 Jurymitglied „Deutschlands Digitale Köpfe“ der Gesellschaft für Informatik auf Initiative des Bundesbildungsministeriums, Berlin (2014)

Einzelnachweise 

Unternehmer (Nordrhein-Westfalen)
Informatiker
Deutscher
Geboren 1969
Mann